2 miejscowości w Polsce: 
 Borkowo Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Borkowo Wielkie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe